Trinia ledebourii är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Anton von Meyer och H.Wolff. Trinia ledebourii ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ledebourii